Strada statale 236 Goitese in Lombardia
Strada statale 252 di Palmanova in Friuli-Venezia Giulia